Khemis Zemamra () ist eine Stadt in Marokko und liegt dort in der Region Casablanca-Settat.

Zemamra liegt etwa 75 km südlich von El Jadida an der Fernverkehrsstraße RN 1, die die Städte El Jadida und Agadir verbindet. Sie dehnt sich aus auf einer Fläche von 530 ha im Zentrum einer bewässerten landwirtschaftlich genutzten Zone in einer Höhenlage von etwa . Die als Gemeinde seit 1992 bestehende Stadt zählt etwa 12.000 Einwohner.

Ort in Marokko
Ort in Afrika
Casablanca-Settat